Appiano kan syfta på:

 Appiano Gentile – en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien
 Appiano sulla Strada del Vino – en kommun i Sydtyrolen i norra Italien